Stephen Seagrave ist der Name folgender Personen:

* Stephen of Seagrave (auch Stephen of Segrave; † 1241), englischer Ritter und Lordrichter
 Stephen Seagrave († 1325), englischer Adliger, Militär und Politiker, siehe Stephen Segrave, 3. Baron Segrave 
 Stephen Seagrave (Erzbischof) (auch Stephen Segrave; † 1333), englischer Geistlicher, Erzbischof von Armagh